A bolgár labdarúgókupa vagy bolgár kupa (hivatalos nevén, bolgárul: Купа на България, magyar átírásban: Kupa Na Bulgarija) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Bulgáriában, amelyet először 1938-ban rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Levszki Szofija, amely eddig 25 alkalommal hódította el a trófeát.

A bolgár kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a bolgár bajnokság után. A kupa győztese jogán Bulgária csapatot indíthat az Európa-ligában.

Rendszere 
A kupa versenykiírását a Bolgár labdarúgó-szövetség végzi. A kupalebonyolítási rendszer két részből áll: selejtező és egyeneskiesése szakasz.

 Selejtező - A harmadosztály négy csoportjának együttesei és a negyedosztályú csapatok vesznek részt a selejtezőkörben.
 Egyenes kiesés – A selejtezőkörből tizenkét csapat jut tovább az országos főtáblára, ahol hozzájuk csatlakozik másodosztály nyugati és keleti csoportjának 10–10 tagja, azaz összesen 20 csapat és az első osztály 16 csapata.
Egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Mindig az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, kivéve abban az esetben, ha két azonos osztályból érkező csapatot sorsolnak össze, kisorsolják, hogy melyikük lesz a pályaválasztó. Amennyiben szükséges akkor hosszabbítás vagy tizenegyesrúgások döntenek a továbbjutásról.

 Első forduló - 32 csapat: Az selejtezőkörből továbbjutó 12 és a hozzájuk csatlakozó 10-10 másodosztályú együttes.
 Második forduló - Szintén 32 csapat vesz részt ebben a körben. Az első fordulóból továbbjutó 16 és a hozzájuk csatlakozó 16 első osztályú klub.
 Harmadik forduló -  Nyolcaddöntő (A legjobb 32 győztesei, 16 csapat)
 Negyeddöntők - A (nyolcaddöntők győztesei, 8 csapat)
 Elődöntők - A negyeddöntők győztesei (4 csapat)
 Döntő - Az elődöntők győztesei (2 csapat). A kupagyőzelemről egy mérkőzés dönt.

Eddigi győztesek 

 * hu: Hosszabbítás után
 * t: Tizenegyesrúgások után

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Bolgár labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Bolgár labdarúgás